MC steht für:
 1100, siehe Römische Zahlschrift
 Maître de Cabine, Flugbegleiterin
 Maklercourtage, Provision für den Immobilienmakler
 Marginal Cost, siehe Grenzkosten
 Master of Ceremonies, unterhaltender Ansager
 Mastercard, Kreditkartenausgeber
 MC (Automarke), ehemalige britische Automarke
 MC (Hip-Hop), Sprechgesangskünstler
 Memory Clear, Speicherinhalt löschen (eine Taschenrechner-Funktion)
 Millencolin, eine schwedische Punk-Rock-Band
 Minecraft, ein Open-World-Spiel von Mojang
 Monte-Carlo in Monte-Carlo-Simulation
 Morbus Crohn, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung
 Motorradclub oder Motorcycle Club, Verein oder Klub von Motorradfahrern
 Motorsport-Club
 Multiple Choice, ein Antwort-Wahl-Verfahren bei Prüfungen
 Mystici Corporis, eine Enzyklika Pius’ XII.

Geografie:
 Provinz Macerata in Italien
 Mexico Ciudad, deutsch Mexiko-Stadt, Hauptstadt von Mexiko
 Monaco, Ländercode nach ISO 3166

Militärwesen:
 Military Committee, der NATO-Militärausschuss, mit Richtlinienkompetenz (z. B.: MC 14/2, MC 28/2 etc.)
 Military Cross, eine britische Kriegsauszeichnung

Technik und Wissenschaft:
 Mars Chart, eine Karte der Oberfläche des Planeten Mars, siehe Liste der Gradfelder auf dem Mars
 Medium coeli, die Himmelsmitte in Astronomie und Astrologie
 Megacycles, Bestandteil von Megacycles Per Second (Mc/s), veraltet für Megahertz, siehe Hertz (Einheit)
 Mercaptan, chemisches Produkt
 meter coupled beim manuellen Minolta-SR-Bajonett, siehe auch Minolta SR-T 101#Ausstattung
 Methylcellulose, Cellulosederivat
 Micro Channel, ein Bussystem für IBM PS/2- und RS/6000-Rechner
 Micro Composer, programmierbare Drumcomputer der Firma Roland (Unternehmen) (z. B.: MC-09, MC-303 etc.)
 Midnight Commander, ein Unix-/Linux-Dateimanager
 Mikrocontroller, ein Prozessor mit Peripherieelementen in einem Chip
 Mikrokassette (Microcassette), ein Tonträger z. B. für Diktiergeräte
 Moving Coil, eine Ausführung eines magnetischen Tonabnehmers für Schallplatten
 multi coated bei mehrschichtvergüteten Objektiven, siehe auch Vergütung (Optik)
 MusiCassette, Kompaktkassette, ein Tonband in einem Kunststoffgehäuse
 Megacoulomb, siehe Coulomb, Einheit der elektrischen Ladung

Christliche Gemeinschaften:
 Marianische Kongregation, deutsch für Congregatio Mariana, Name der Gemeinschaft Christlichen Lebens bis 1967
 Missionarinnen Christi, eine katholische Schwesterngemeinschaft

Unternehmen:
 Martigny-Châtelard-Bahn, eine Vorgänger-Eisenbahngesellschaft der Transports de Martigny et Régions (TMR)
 Media Consulta, eine Full-Service-Agenturgruppe (Werbung und Kommunikation) mit Hauptsitz in Berlin

MC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Malchin)
 Gambia: Motorräder (engl. Motorcycle)
 Großbritannien: Manchester
 Philippinen (als zusätzliche Angabe): motorcycle, Motorrad
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

Mc steht für:
 Moscovium, chemisches Element
 „Sohn von …“ (Mc… oder Mac…) als Bestandteil eines Familiennamens, siehe irische Familiennamen
 Namensteil von Mærsk Mc-Kinney Møller (1913–2012), dänischer Reeder und Großindustrieller

mC steht für:
 Millicoulomb, siehe Coulomb, Einheit der elektrischen Ladung

mc steht für:
 mc (Zeitschrift), ehemaliges monatlich erschienenes deutschsprachiges Computermagazin

.mc steht als Abkürzung für:
 .mc, Top-Level-Domain von Monaco

Abkürzung